PNR poate fi:

 Noua Republică, partid politic din România, înființat în iulie 2012
 Partidul Național Român, numele mai multor partide politice din România și Moldova
 Partidul Noua Românie, partid politic din România
 Partidul Neamul Românesc, partid politic din România înființat în 2016
 Programul Național de Reforme, program al Guvernului României care stabilește reformele pe care România și-a propus să le facă în vederea atingerii obiectivelor Strategiei Lisabona de creștere economică și creare de locuri de muncă.

 Parcul Național Retezat